Robbie Williams, zanger
 Robert Williams (basketballer), Amerikaans basketballer
 Robert Williams (boogschutter)
 Robert Williams (Grieks zanger)
 Robert Williams (roeier)
 Robert Williams (striptekenaar)
 Robert Williams (syndicalist)
 Robert Williams (politicus) (1773-1836), een Amerikaans politicus
 Robert Williams (wetenschapper), Amerikaans wetenschapper en astronoom